Kiselica – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Kriwa Palanka
 Kiselica – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Dełczewo
 Kiselica – wieś w Czarnogórze, w gminie Podgorica